Bienau ist ein  deutscher Ortsname:
 Bienau, bis 1937 Bienowitz, Kreis Liegnitz, Schlesien, seit 1945: Bieniowice in der  Gmina Kunice, Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Bienau, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Bynowo in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bienau, Kreis Schroda, Wartheland, Posen, seit 1945: Bylin in der Gmina Kleszczewo, Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, Polen